El término jícara puede referirse:

 a una jícara, una pequeña vasija empleada para beber de ella;
 a una jícara, un elemento de aislamiento eléctrico fabricado en material cerámico o en cristal.

Nahuatlismos